Johann Kremer ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich von Kremer (1794–1859), österreichischer Finanzbeamter 
 Johann Paul Kremer (1883–1965), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johann Krämer